Kita (Kyoto), un districte de Kyoto.
 Kita (Mali), una ciutat de Mali.
 Kita (Osaka), un districte d'Osaka.
 Kita (Tòquio), un municipi i districte especial de Tòquio.
 Kita-Kyūshū, una ciutat de l'illa de Kyūshū al Japó.
 Kita-dake o Kitadake, la segona muntanya més alta del Japó.
 Kita (futbolista), sobrenom amb què és conegut João Leithardt Neto (1958-2015), futbolista brasiler.